Мануковский Вадим Анатольевич (род. 1969) — российский учёный-медик, врач-нейрохирург, полковник медицинской службы запаса (1992), доктор медицинских наук (2010), профессор, заслуженный врач Российской Федерации (2013), организатор здравоохранения и медицинской науки. Директор Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе (2020).

Биография 
Вадим Анатольевич родился 12 октября 1969 года в Воронеже.

С 1986 по 1992 годы учился в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, на факультете подготовки врачей для Военно-морского флота.

С 1992 по 2012 году служил в Вооруженных силах Российской Федерации.

В 1993 году окончил интернатуру Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова по специальности «Хирургия».

В 2000 и в 2002 годах находился в составе группы медицинского усиления Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова на территории Северо-Кавказского региона, где оказывал специализированную медицинскую помощь раненым военнослужащим и мирному населению.

В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Метод криодеструкции в транссфеноидальной хирургии аденом гипофиза».

В 2005 году прошел обучение по программе стратегического лидерства для медицинских специалистов в области управления в Форт-Сэм-Хюстон, США.

В 2010 году защитил докторскую диссертацию на тему «Вертебропластика в лечении патологии позвоночника (клиникоэкспериментальное исследование)».

За годы военной службы прошел путь от начальника медицинской службы большой подводной лодки до заместителя начальника кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (2008—2010 гг.).

В 2012 году уволен из Вооруженных Сил РФ и назначен на должность заместителя директора по клинической работе НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

С 2013 года является профессором кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Читает лекции для слушателей факультетов руководящего медицинского состава и дополнительного профессионального образования.

В 2016 году прошел профессиональную переподготовку в ГБУ СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

В 2019 году — повышение квалификации в ГБУ СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе по программе «Нейрохирургия с курсом микрохирургии».

В 2020 году — повышение квалификации в ГБУ СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

В 2022 году — обучение по программе «Основы промышленной безопасности для руководителей организаций».

В 2020 году назначен на должность директора Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

Мануковский В. А. является ведущим в стране специалистом в области хирургии повреждений аксиальной области шейного отдела позвоночника, автором методики пункционной вертебропластики при лечении пациентов с заболеваниями и повреждениями позвоночника, экспертом в области диагностики и лечения тяжелой сочетанной травмы и повреждений позвоночника, выполнил более 5000 хирургических вмешательств.

Ежегодно В. А. Мануковский лично выполняет свыше 250 высокотехнологичных операций на позвоночнике. Ведет научно-исследовательскую и  педагогическую работу по вопросам спинальной хирургии, чрескожной хирургии позвоночника, кифопластики. Основная направленность профессиональной деятельности — исследования по совершенствованию методик и внедрению новых технологий в вертебрологии.

Является председателем Учёного совета СПб НИИ им. И. И. Джанелидзе, член Диссертационного совета по нейрохирургии ВМА, проводит мастер-классы по вертебрологии и современным высоким технологиям для врачей- специалистов РФ и стран СНГ.

Член ассоциации нейрохирургов РФ и вертебрологов РФ, автор и соавтор 318 научных трудов, в том числе 8 монографий, 5 руководств, 21 учебно-методического  пособия, имеет 25 патентов на изобретения. Под руководством В. А. Мануковского защищены 5 диссертаций на звание кандидата медицинских наук, также он выступал  научным консультантом 1 докторской диссертации.

Награды и премии 
Медаль «За содружество во имя спасения» (2017).

Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга (2017).

Почетная грамота Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга (2012).

Орден Дружбы.

Памятный знак «350 лет Петру Великому» (2022)

Звания 
Заслуженный врач Российской Федерации (2013)

Примечания 

Врачи по алфавиту
Заслуженные врачи России
Доктора медицинских наук
Нейрохирурги России